Ancylini Rafinesque, 1815 (Mollusca, Gastropoda) – plemię ślimaków z rodziny zatoczkowatych, dawniej rodzina przytulikowate (Ancylidae)
 Ancylini Michener, 1944 (Insecta, Hymenoptera) – plemię owadów z rodziny pszczołowatych, nazwa zmieniona w 2010 roku na Ancylaini decyzją ICZN [Opinion 2246 (Case 3461)]